Virtù facile (Easy Virtue)  – commedia in tre atti di Noël Coward del 1924
Virtù facile (Easy Virtu) – film del 1928 diretto da Alfred Hitchcock
Un matrimonio all'inglese (Easy Virtu) – film del 2008 diretto da Stephan Elliott